Bream puede referirse a:

 Bream (Gloucestershire), Inglaterra
 Bream (Virginia Occidental), Estados Unidos
 Julian Bream